Antemi de Tral·les, arquitecte grec
 Antemi (prefecte pretorià) romà d'Orient i regent de Teodosi II
 Antemi, emperador romà, vegeu Procopi Antemi